Dit is de wereldranglijst voor mannen van juni 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 juni 2014.

In het tweede deel van de maand mei werden in totaal 112 officiële interlands gespeeld. Afghanistan kwam zevenmaal en daarmee het meest in actie. Door de grote hoeveelheid gespeelde interlands bleven de posities van slechts weinig landen ongewijzigd. In de top 10 steeg gastheer van het wereldkampioenschap Brazilië opnieuw, nu naar de derde plaats. Daarmee bereikte het zijn hoogste positie sinds juli 2011 en naderde het de Duitsers op 58 punten. Colombia zakte drie plaatsen en werd gepasseerd door Argentinië, Zwitserland en Uruguay. Nederland bleef staan op de vijftiende positie en naderde in het puntenaantal WK-opponent Chili.

Palestina bleek de beste stijger na winst van de AFC Challenge Cup en steeg liefst 71 plaatsen naar de 94e plaats. Daartegenover verloor Egypte 83 punten en zakte het team twaalf plaatsen; ook Saoedi-Arabië presteerde in mei en juni slecht, verloor oefeninterlands tegen Georgië en Moldavië en zakte daardoor vijftien plaatsen, naar de negentigste positie. In de hoogste regionen van de lijst waren WK-deelnemers Costa Rica (zes plaatsen stijging naar positie 28) en Bosnië-Herzegovina (vier plaatsen stijging naar positie 21) succesvol.

De tegenstanders van Nederland op het wereldkampioenschap voetbal bevinden zich op de eerste plaats (Spanje), veertiende plaats (Chili) en de tweeënzestigste plaats (Australië). Van de elftallen die België op het toernooi treft, staat Rusland het hoogst genoteerd: de negentiende positie. Algerije staat drie plaatsen lager en de Zuid-Koreanen staan op de zevenenvijftigste plaats, die gedeeld wordt met Mali. Als gekeken wordt naar de gemiddelde noteringen op de ranglijst van de groepen in de groepsfase van het WK, zijn groepen D (Uruguay, Costa Rica, Engeland en Italië) en G (Duitsland, Portugal, de Verenigde Staten en Ghana) de zwaarste met een gemiddelde veertiende plaats.

Mannen 06